les Wraiths sont une race extraterrestre fictive de la série télévisée de science-fiction Stargate Atlantis
 Wraith : le Néant est un jeu de rôles de White Wolf Publishing situé dans le Monde des Ténèbres
 le mot wraith désigne un type d'esprit surnaturel.
 Wraith est un personnage créé par Marvel Comics, apparu lors du crossover Annihilation Conquest.
 Wraith est un groupe de black metal et heavy metal parisien formé en 2007.
 Wraith est une guilde  française sur le jeu World of Warcraft.
  est le nom porté par deux modèles de voiture de la marque Rolls-Royce.